Кейп-Кросс (, , ) или Крейс — мыс на юго-западном побережье Африки, в Намибии, на расстоянии 1000 миль от южной оконечности материка. Окрестности мыса известны как одно из самых больших в мире лежбищ капских морских котиков, являются заповедником и пользуются популярностью у туристов. Также на мысе расположена точная копия падрана, установленного в 1485 году экспедицией Диогу Кана, португальского мореплавателя, открывшего эти места для европейцев; оригинальный падран, в честь которого мыс и получил своё название (то есть Мыс Креста), хранится в Немецком историческом музее в Берлине.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Достопримечательности Намибии
Мысы по алфавиту
Мысы Намибии
Мысы Атлантического океана